BZV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Maya-Maya, Brazzaville, Repubblica del Congo
 bzv – codice ISO 639-3 della lingua bebe
 BZV – codice ISO 3166-2:CG di Brazzaville (Repubblica del Congo)